Advanced Manned Strategic Aircraft  – programma statunitense che ha portato allo sviluppo del Rockwell B-1 Lancer
 Associazione medica per lo studio dell'agopuntura 
 Australian Maritime Safety Authority – agenzia australiana per la sicurezza marittima
 Azienda Milanese Servizi Ambientali – azienda che gestisce la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani della città di Milano
 Associazione Maremmana Studi Astronomici